W Polsce 
 Pstrążna – wieś w woj. śląskim
 Pstrążna – dzielnica miasta Kudowa-Zdrój, dawniej osobna wieś (woj. dolnośląskie)
 Pstrążna – dawna gromada